Центра́льний — поширена назва стадіонів серед низки країн.

Центральний — стадіон у Гомелі.

Центральний — стадіон в Актобе.
 Центральний — стадіон в Алмати.
 Центральний — стадіон в Павлодарі.
 Центральний — стадіон в Таразі.

Центральний — стадіон у Волгограді.
 Центральний — стадіон в Єкатеринбурзі.
 Центральний — стадіон в Казані.

Центральний — стадіон у Гребінці.
 Центральний — стадіон у Житомирі.
 Центральний — стадіон у Лубнах.
 Центральний — стадіон у Первомайську.
 Центральний — стадіон в Умані.